Уолтер Джонс Беллами (; , Нью-Берн, Северная Каролина, США — 2 ноября 2013, Колледж-Парк, Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола с 1993 года.

Олимпийские игры 1960 года 
Беллами был центровым в стартовой пятерки сборной США по баскетболу на Олимпийских играх 1960 года в составе которой также были будущие члены Зала славы баскетбола — Оскар Робертсон, Джерри Лукас, Джерри Уэст. Его команда одержала победу во всех 8 матчах и завоевала золотые олимпийские медали. В 2010 году олимпийская команда США 1960 года была внесена в Зал славы баскетбола.

Карьера в НБА 
Беллами 14 лет выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации. Он был выбран под 1 номером на драфте НБА 1961 года командой «Чикаго Пэкерс» и в дебютном сезоне стал новичком года. Его средняя результативность в том сезоне составила 31,6 очка за игру — второй показатель в истории НБА, а среднее количество подборов за игру (19) — третий показатель в истории НБА. Беллами четырежды выбирался для участия в матчах всех звёзд НБА. Первые 4 сезона он провел с командой «Чикаго Пэкерс/Зефирс», которая перед сезоном НБА 1963/64 переехала в Балтимор и стала называться «Балтимор Буллетс». В 1965 году он был обменян в «Нью-Йорк Никс».

Из-за того, что Беллами был обменян в середине сезона 1968/69 в «Детройт Пистонс», он является рекордсменом по сыгранным играм в одном сезоне — 88. С 1970 года он выступал за «Атланту Хокс», а окончил карьеру в «Нью-Орлеан Джаз».

В 1993 году Беллами был включён в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Пэкерс»
Игроки «Чикаго Зефирс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Орлеан Джаз»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Члены Зала славы баскетбола